Old school, termen uit de housewereld
Old Style en New Style, datumaanduiding

Zie ook 
 New style